Black se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Davidson Black
 George Alexander Black
 John D. Black
 John McConnell Black